Heaphy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Heaphy (1820–1881), englisch-neuseeländischer Zeichner, Maler, Soldat, Forscher, Entdecker und Staatsdiener der früheren Kolonie Neuseeland

folgender Orte:
 Heaphy River, Fluss im Nordwesten der Südinsel von Neuseeland, posthum nach Charles Heaphy benannt
 Heaphy Track, Wanderweg durch den Kahurangi National Park, posthum nach Charles Heaphy benannt
 Heaphy Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika